«Борова́я» — проектируемая станция Петербургского метрополитена. Будет располагаться на Красносельско-Калининской линии, между станциями «Заставская» и «Каретная». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Работы по строительству станции обозначены как третий этап первого пускового комплекса линии 6.

Название 
3 апреля 2013 года станции присвоено наименование «Боровая».
Наименование станции связано с расположением её вестибюля вблизи Боровой улицы и железнодорожной платформы Боровая.

Подземные сооружения 
«Боровая» — пилонная станция глубокого заложения.

Планируется станция с двумя вестибюлями: первый будет выходить к платформе Боровая, второй — на Лиговский проспект в районе пересечения с Тосиной улицей. Конструкция обоих выходов будет похожа на собственный выход станции «Спасская».

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена

Примечания 

Красносельско-Калининская линия
Строящиеся и проектируемые станции Петербургского метрополитена
Фрунзенский район (Санкт-Петербург)
Московский район (Санкт-Петербург)
Пилонные станции